

Anno 
 803 o 803 a.C.

Codici 
 803 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Taunton, nella Contea di Bristol (Rhode Island), degli USA

Matematica 
803 – numero